A categoria +100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 31 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Final

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013